Ordet Mir har flere betydninger eller specialiseringer:
 MIR (stråling)
 Mir (rumstation)
 Mir (undervandsbåd) – russiske dybhavsundervandsbåde